Марибел има више значења:

 Марибел, Рестауранте (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Марибел (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марибел (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марибел (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику